Huu ist der Name folgender Personen:
 Đặng Hữu Phúc (* 1953), vietnamesischer Pianist und Komponist
 Hữu Mai (1926–2007), vietnamesischer Schriftsteller
 Nguyen Huu Bai, vietnamesischer Politiker
 Phan Hữu Dong (* 1938), vietnamesischer Schwimmer 
 Too Huu, vietnamesischer Dichter
 Tran Huu Dung, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Tran Van Huu, vietnamesischer Politiker

Huu steht für folgende Orte:
 Huu Bang, Ort im Distrikt Thach That, Provinz Son Tay, Vietnam

HUU steht für:
 Alférez FAP David Figueroa Fernandini Airport, Flughafen von Huánuco, Peru (IATA-Code)

Abkürzung